Batalla de La Albuera (1479)
 Batalla de La Albuera (1811)